Агиров — фамилия; имеет женскую форму Агирова.
 Агиров, Аслан Хангиреевич (род. 1948) — советский, российский учёный, доктор медицинских наук.
 Агиров, Мурат Идрисович (род. 1977) — российский самбист и дзюдоист, чемпион России и Европы по самбо, мастер спорта России международного класса.
 Агиров, Тимур (род. 1982) — российский фотограф, блогер и путешественник, работающий преимущественно в кавказской тематике. См. также 
 Агирово — деревня в Азнакаевском районе Республики Татарстан Российской Федерации.